Характерник — це:

 Характерник — назва козака на Запорозькій Січі, якому приписувалися магічні здібності. Характерники мають більш негативний образ у історичних записах і позитивний у народних легендах та переказах.
 Характерник — один із літературних псевдонімів Романа Бжеського.
 Характерник — спортивний клуб у Тернополі.

 «Характерник» — альбом українського гурту «Реанимация» 2008 року.
 «Характерник» — роман Василя Шкляра 2019 року.

Примітки 
Характериник — у словнику Богуслава Лінде (1807—1814) слово «Характер» також зокрема трактується як «чародійський знак», а «характерником» названо особу, що носить такі знаки, і через це є чорнокнижником.
Багатозначні терміни